Als Chevrolet 2100 werden folgende Modelle bezeichnet:

 der Chevrolet Deluxe
 der Chevrolet Townsman